Kulcsár oder Kulcsar ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Kulcsár (1976–2005), ungarische Handballerin
 Barbara Kulcsar (* 1971), schweizerisch-ungarische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Ernő Kulcsár Szabó (* 1950), ungarischer Literaturwissenschaftler
 George Kulcsar (* 1967), australischer Fußballspieler
 Gergely Kulcsár (1934–2020), ungarischer Leichtathlet
 Győző Kulcsár (1940–2018), ungarischer Degenfechter
 Ilse Barea-Kulcsar (1902–1973), österreichische Journalistin, Autorin und Freiwillige im spanischen Bürgerkrieg 
 Judit Gavalla-Kulcsár (* 1980), ungarische Fußballschiedsrichterassistentin
 Kálmán Kulcsár (1928–2010), ungarischer Rechtssoziologe und Politiker
 Katalin Kulcsár (* 1984), ungarische Fußballschiedsrichterin
 Krisztián Kulcsár (* 1971), ungarischer Fechter
 Tamás Kulcsár (* 1982), ungarischer Fußballspieler